Каза́рма:
 Казарма — объект (здание, помещение) для длительного постоянного размещения личного состава формирований.

Топоним

Казахстан 
 Казарма — разъезд в подчинении городской администрации г. Тараз.
 Казарма — прежнее название села Ынтымак Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.
 Казарма — прежнее название села Достык Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
В России согласно ОКТМО казарма, кроме названия населённого пункта, может означать и один из типов самого населённого пункта.
 Казарма — хутор в Ишимбаевском районе Башкортостана.
 Казарма — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Казарма — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Казарма — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

Пресса 
 «Казарма» — большевистская газета, в Петербурге, в 1905 году.

См. также 

 Казарма 25-й км
 Казарма 1509 км
Старая Казарма